Chris Richards (né le  à Cornwall, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1995-1996 || Buckeyes d'Ohio State || CCHA ||31 ||6 ||10 ||16 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 || Buckeyes d'Ohio State || CCHA ||38 ||6 ||22 ||28 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || Buckeyes d'Ohio State || CCHA ||41 ||22 ||30 ||52 ||73 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Buckeyes d'Ohio State || CCHA ||41 ||9 ||28 ||37 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || ERC Haßfurt || Oberliga ||47 ||38 ||39 ||77 ||99 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2000-2001 || Ice d'Indianapolis || LCH ||56 ||14 ||44 ||58 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Whoopee de Macon || LCH ||16 ||7 ||10 ||17 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Scorpions du Nouveau-Mexique || LCH ||64 ||27 ||39 ||66 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Scorpions du Nouveau-Mexique || LCH ||62 ||30 ||46 ||76 ||104 ||4 ||0 ||2 ||2 ||8
|-
|2003-2004 || Scorpions du Nouveau-Mexique || LCH ||42 ||17 ||38 ||55 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Ice Bats d'Austin || LCH ||23 ||7 ||8 ||15 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Ice Bats d'Austin || LCH ||59 ||18 ||54 ||72 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || SteelHounds de Youngstown || LCH ||64 ||22 ||70 ||92 ||108 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || SteelHounds de Youngstown || LCH ||62 ||39 ||67 ||106 ||137 ||5 ||2 ||7 ||9 ||10
|-
|2007-2008 || SteelHounds de Youngstown || LCH ||64 ||24 ||56 ||80 ||89 ||5 ||1 ||4 ||5 ||10 
|-
|2008-2009 || IceRays de Corpus Christi || LCH ||64 ||27 ||46 ||73 ||60 ||3 ||0 ||1 ||1 ||6 
|-
|2009-2010 || IceRays de Corpus Christi || LCH ||64 ||24 ||36 ||60 ||42 ||2 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2010-2011 || RiverKings du Mississippi || LCH ||66 ||20 ||34 ||54 ||81 ||5 ||3 ||1 ||4 ||8

Notes et références 

Naissance en octobre 1975
Naissance à Cornwall (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du Ice d'Indianapolis
Joueur du Whoopee de Macon (LCH)
Joueur des Scorpions du Nouveau-Mexique
Joueur des Ice Bats d'Austin
Joueur des SteelHounds de Youngstown
Joueur des IceRays de Corpus Christi
Joueur des RiverKings du Mississippi
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Buckeyes d'Ohio State